Varró János (1927–2004) irodalomtörténész
Varró János népzenész, születési hely: Székesfehérvár Önéletrajza Lásd még Népművészet Ifjú Mestere díj c. szócikkben, 1985-ben kapta meg ezt a díjat.